Cappuccetto Rosso (Red Riding Hood) – film del 1988 diretto da Adam Brooks
 Cappuccetto rosso sangue (Red Riding Hood) – film del 2011 diretto da Catherine Hardwicke